Bohdanowo – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Dalekie
 Bohdanowo – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki
Bohdanowo – dawny majątek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.
Bohdanowo – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.
Bohdanowo  – dawna kolonia. Tereny, na których leżała, znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Udział.
 Bohdanowo – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Raków
 Bohdanowo – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Wiszniew
 Bohdanowo – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.